Богора́з — фамилия. Известные носители:
 Богораз, Владимир Германович (1865—1936) — революционер, писатель, этнограф и лингвист, северовед.
 Богораз, Лариса Иосифовна (1929—2004) — советский и российский лингвист, правозащитница, публицист.
 Богораз, Николай Алексеевич (1874—1952) — русский хирург, профессор, брат В. Г. Богораза.

См. также 
 Богорад
 Богомаз